Bärenschanze (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Bärenschanze (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg